

Cinema 
La morte nera (The Black Torment), film del 1964 diretto da Robert Hartford-Davis
 La morte nera, stazione spaziale corazzata della serie cinematografica Guerre Stellari

Televisione 
La morte nera (Quiet Killer), film del 1992 diretto da Sheldon Larry

Altro
 Traduzione letterale del nome della peste nera in alcune lingue germaniche